

Anno 
 642 o 642 a.C.

Codici 
 642 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Oak Bay, presso Victoria, sull'isola di Vancouver, in Canada

Matematica 
 642 – numero